В этой статье перечислены матчи сборной Нидерландов по футболу с 1920 по 1929 год. За этот период команда провела 61 матч — одержала 22 победы, 16 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражений. 

В 1920 году сборная Нидерландов в третий раз участвовала на Олимпийском турнире и вновь заняла третье. Через четыре года на Олимпийских играх в Париже команда заняла четвёртое место, уступив в дополнительном матче за бронзу шведской сборной. 

В 1928 году на домашнем Олимпийском турнире команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив будущим чемпионам олимпиады — Уругваю, но была признана победителем утешительного турнира.

1920 
Условные обозначения:

 ТМ — товарищеский матч
 ОИ — летние Олимпийские игры

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Примечания

Ссылки 
 Статистика сборной на сайте voetbalstats.nl
 Матчи сборной на сайте eu-football.info

Сборная Нидерландов по футболу
Матчи сборной Нидерландов по футболу